Deane kan som auktorsförkortning betyda:

 Cedric Deane
 Henry Deane
 Leônidas de Mello Deane
 Maria von Paumgartten Deane

Robotskapade auktorsförkortningar